Aleksandr Nikolaevič Balandin – cosmonauta sovietico
 Aleksandr Sergeevič Balandin – ginnasta russo
 Alexander A. Balandin – ingegnere e scienziato statunitense